Григорюк Іван Панасович — доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік АН ВШ України.
 Григорюк Кирило Олександрович (1989—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Також 
 Григорук